14 regioni di Roma augustea
 Regioni dell'Italia augustea